Gonzalo Nicolás Cañete (nacido el 4 de septiembre de 1994 en Resistencia, Provincia del Chaco, Argentina es un futbolista argentino. Juega de delantero y su club actual es Club Atlético Sarmiento (Resistencia) del Torneo Federal A. Es un jugador que puede moverse por todo el frente de ataque, pero su lugar natural es el de extremo derecho.

Carrera 

Surgido de las inferiores de Sarmiento, Gonzalo formó parte del primer equipo en 2011, cuando Sarmiento se encontraba disputando aún el Torneo Argentino B, disputando muy pocos encuentros.

En 2013 se fue a préstamo a  Deportivo Fontana, estuvo una temporada en el conjunto albiceleste. 

En 2014 regresó de su préstamo, y empezó a formar parte del primer equipo y siendo un referente del equipo. 

Las destacadas actuaciones de "la Joya" llamaron la atención de dos equipos de la Primera división, Talleres de Córdoba , al cual rechazó, manifestando: "El fin de semana pasado se comunicó el presidente del club para comunicarme del interés del club. La idea de Talleres era que vaya 15 o 20 días a prueba, es lindo que tu nombre suene en esos clubes pero voy a seguir en Sarmiento".
También estuvo en el interés de Unión de Santa Fe  , pero el club Santafesino finalmente no presentó oferta por el jugador.

Clubes 

}

Referencias

Enlaces externos 

Futbolistas del Club Atlético Sarmiento (Resistencia)